Il singolare del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bob Bryan che ha battuto in finale Jeff Coetzee 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (primo turno)
 Ronald Agénor (semifinali)
 André Sá (primo turno)
 James Sekulov (primo turno)

 Petr Kralert (primo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Jimy Szymanski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1999